АНС је скраћеница за следеће термине:
 Аустријска народна странка ( или ÖVP), скраћеница на српском може бити и АНП.